



Див. також 
 Адміністративний поділ Уругваю
 Уругвай

Примітки 

Списки:Уругвай
Уругвай